

Događaji 
 Završava Jugurtin rat u Numidiji (trajao od 111. pr. Kr.)

Rođenja

Smrti